Ricardo Marín puede hacer referencia a:
 Ricardo Marín Llovet (1874-1955), dibujante español.
 Ricardo Marín Ibáñez (1922-1999), pedagogo español.
 Ricardo Marín Sánchez (1998-), futbolista mexicano.